Le bus ISA, de l'anglais , généralement abrégé en ISA, est un standard de bus informatique interne utilisé pour connecter des cartes d'extension à la carte mère d'un ordinateur.

C'est un bus de largeur 16 bits, avec une fréquence d'horloge de . Il permet le bus mastering sur les seize premiers mégaoctets.

Historique 
Le bus ISA fut développé par IBM dans le cadre de la création du PC en 1981. À l'origine d'une largeur de 8 bits, celle-ci passe à  en 1984, d'abord sous le nom bus AT.

Pendant une dizaine d'années, le bus ISA est le bus standard des compatibles PC. Dans les années 1990, il disparaît des nouvelles cartes mères au profit du  (PCI).

Utilisation actuelle 
Le bus ISA est toujours utilisé pour certaines applications industrielles.

Il est aussi très souvent utilisé en interne pour certaines fonctionnalités des PC modernes comme les capteurs de température et de tension. Le connecteur ISA a par contre totalement disparu des ordinateurs conventionnels.

Connectique

Articles connexes 
 Carte d'extension
 Carte mère
 Bus informatique
 Bus EISA

Bus informatique
Connectique
Carte mère
Matériel IBM